Az 1977–1978-as olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 31. kiírása. A kupagyőztes az Internazionale lett immár másodszor.

Eredmények

Első forduló

1. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Rájátszás

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapat: Milan (címvédő).

A csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

B csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Döntő

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa